Караваевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Костромская область
 Караваевское сельское поселение — входит в Костромской район

Смоленская область
 Караваевское сельское поселение — входит в Сычёвский район